Název Nesměň má více sídel:
 Nesměň (Ločenice), část obce Ločenice v okrese České Budějovice
 Nesměň (Zásmuky), část města Zásmuky v okrese Kolín